Санкции США (в том числе экстерриториальные) в отношении третьих стран:
 Санкции США против Кубы
 Санкции США против Ирана
 Санкции США против России (см. Американо-российские отношения, Санкции против Российской Федерации: Список Магнитского, Санкции против России (2014), Северный поток — 2#Санкции США против проекта)
 Санкции США против КНР (см. Американо-китайские отношения#Экономическое партнерство, Торговая война между США и Китаем (с 2018))
 Санкции США против Турции (с октября 2019 года, из-за ситуации в Северной Сирии)
 Санкции США против Венесуэлы (также, Санкции против Венесуэлы
 В 2021 г. США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты (платформа SUEX OTC S.R.O., зарегистрирована в Москве и Праге).

См. также 
 Внешняя политика США

Примечания